|-
| 150401 - ||  || 11 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150402 - ||  || 10 martie 2000 ||  || K. Korlević
|-
| 150403 - ||  || 12 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150404 - ||  || 11 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150405 - ||  || 11 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150406 - ||  || 12 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150407 - ||  || 5 martie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150408 - ||  || 12 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150409 - ||  || 1 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150410 - ||  || 3 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150411 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150412 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150413 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150414 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150415 - ||  || 27 martie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150416 - ||  || 29 martie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150417 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150418 - ||  || 29 martie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150419 - || 2000 GX || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150420 - ||  || 4 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150421 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150422 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150423 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150424 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150425 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150426 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150427 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150428 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150429 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150430 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150431 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150432 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150433 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150434 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150435 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150436 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150437 - ||  || 7 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150438 - ||  || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150439 - ||  || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150440 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150441 - ||  || 3 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150442 - ||  || 10 aprilie 2000 || Haleakala || NEAT
|-
| 150443 - ||  || 4 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150444 - ||  || 12 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150445 - ||  || 7 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150446 - ||  || 5 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150447 - ||  || 3 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150448 - ||  || 2 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150449 - ||  || 24 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150450 - ||  || 25 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150451 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150452 - ||  || 29 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150453 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150454 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150455 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150456 - ||  || 24 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150457 - ||  || 26 aprilie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150458 - ||  || 28 aprilie 2000 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 150459 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150460 - ||  || 27 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150461 - ||  || 29 aprilie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150462 - ||  || 2 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150463 - ||  || 1 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150464 - ||  || 3 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150465 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150466 - ||  || 7 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150467 - ||  || 10 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150468 - ||  || 5 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150469 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150470 - ||  || 28 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150471 - ||  || 27 mai 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150472 - ||  || 28 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150473 - ||  || 24 mai 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150474 - ||  || 4 iunie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150475 - ||  || 5 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150476 - ||  || 7 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150477 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150478 - ||  || 23 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150479 - ||  || 30 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150480 - ||  || 31 iulie 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150481 - ||  || 29 iulie 2000 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 150482 - ||  || 3 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150483 - ||  || 3 august 2000 ||  || 
|-
| 150484 - ||  || 1 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150485 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150486 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150487 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150488 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150489 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150490 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150491 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150492 - ||  || 26 august 2000 ||  || 
|-
| 150493 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150494 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150495 - ||  || 25 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150496 - ||  || 26 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150497 - ||  || 28 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150498 - ||  || 24 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-
| 150499 - ||  || 29 august 2000 || Črni Vrh || Črni Vrh
|-
| 150500 - ||  || 31 august 2000 || Socorro || LINEAR
|-